«Игра́ по чужи́м пра́вилам» () — воодушевляющая история о тренере, научившем слабую и никому не известную команду играть в баскетбол. От сотен спортивных драм эту отличает важная подробность: всё это правда, всё это произошло в 1966 году, и эта баскетбольная команда впервые в истории американского спорта была полностью чернокожей.

Сюжет 
В фильме рассказывается о тренере молодёжной баскетбольной команды Техаса, Доне Хаскинсе, который первым решился укомплектовать основной состав чернокожими спортсменами, что вызвало волну противоречивых суждений в обществе. Одни восхищались командой Хаскинса, демонстрировавшей невиданную в те времена (1966 год) зрелищность, а другие, руководствуясь расистскими предрассудками, искренне возмущались и искали пути искоренения нововведения.

В ролях

Ссылки 

 Официальный сайт

Примечания 

Фильмы о баскетболе
Фильмы о расизме
Диснеевские фильмы
Фильмы на английском языке
Фильмы, спродюсированные Джерри Брукхаймером
Фильмы Walt Disney Pictures